Antinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antinsaaret (ö i Norra Savolax), 
 Antinsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar